Un oxyde de bore peut faire référence à (au) :

 la forme la plus commune : le sesquioxyde de bore (B2O3), nommé trioxyde de bore de manière triviale ;
 monoxyde de bore (B2O) ;
 suboxyde de bore (B6O).

Bore
Borate
Composé du bore
Composé inorganique